Numele Mondsee se poate referi la:

 Lacul Mondsee din regiunea Salzkammergut (Austria)
 orașul Mondsee de pe malul lacului Mondsee
 Abația  Mondsee, locul de origine al scrierii Mondseer Fragmente
Mondsee (Sachsen-Anhalt), lac în landul Sachsen-Anhalt (Germania)
Mondsee (Speyer), lac în Binsfeld (Speyer) din landul Renania-Palatinat
 un lac artificial din Parkwohnanlage Zollhaus aflat în Nürnberg, Franconia Mijlocie, Bavaria

Vezi și: 
Sonne-Mond-See (Taiwan)